Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 2-es, továbbá 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2i, 2P, 2R, 2S, 2T, 2Y, illetve C2-es, MU2-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 2-es busz (Baja)

 2-es busz (Balassagyarmat)
 2C busz (Balassagyarmat)

 2-es busz (Balatonfüred)
 2B busz (Balatonfüred)

 2-es busz (Balatonfűzfő)

 2-es busz (Balmazújváros)

 2-es busz (Bátonyterenye)
 2A busz (Bátonyterenye)megszűnt

 2-es busz (Békéscsaba)megszűnt

 2-es busz (Budapest)megszűnt
 2A busz (Budapest)megszűnt
 2B busz (Budapest)megszűnt
 2K busz (Budapest)megszűnt
 2V busz (Budapest)megszűnt
 2Y busz (Budapest)megszűnt
 MU2-es busz (Budapest)időszakos

 2-es busz (Cegléd)
 2A busz (Cegléd)

 2-es busz (Dunakeszi)
 2A busz (Dunakeszi)

 2-es busz (Dunaújváros)

 2-es busz (Eger)
 2A busz (Eger)
 2B busz (Eger)megszűnt
 2i busz (Eger)megszűnt

 2-es busz (Esztergom)

 2-es busz (Göd)

 2-es busz (Gödöllő)megszűnt

 2-es busz (Gyöngyös)

 2-es busz (Győr)
 2A busz (Győr)megszűnt
 2B busz (Győr)

 2-es busz (Hajdúszoboszló)
 2A busz (Hajdúszoboszló)

 2-es busz (Kecskemét)
 2A busz (Kecskemét)
 2D busz (Kecskemét)
 2S busz (Kecskemét)

 2-es busz (Keszthely)

 2-es busz (Komárom)
 2Y busz (Komárom)

 2-es busz (Körmend)
 2A busz (Körmend)

 2-es busz (Lenti)

 2-es busz (Makó, 2006–2009)megszűnt

 2-es busz (Miskolc)
2A busz (Miskolc)megszűnt
2VP busz (Miskolc)villamospótló - megszűnt
2N busz (Miskolc)megszűnt
2V busz (Miskolc)megszűnt

 2-es busz (Mezőkövesd)
 2A busz (Mezőkövesd)
 2B busz (Mezőkövesd)

 2-es busz (Mosonmagyaróvár)

 2-es busz (Nagykanizsa)

 2-es busz (Nyíregyháza)
 2Y busz (Nyíregyháza)megszűnt

 2-es busz (Oroszlány)

 2-es busz (Ózd)
 2A busz (Ózd)
 2E busz (Ózd)
 2T busz (Ózd)megszűnt

 2-es busz (Pápa)

 2-es busz (Pécs)
 2A busz (Pécs)
 2E busz (Pécs)

 2-es busz (Salgótarján)megszűnt
 2A busz (Salgótarján)
 2C busz (Salgótarján)
 2T busz (Salgótarján)

 2-es busz (Siófok)
 2K busz (Siófok)

 2-es busz (Sopron)
 2A busz (Sopron)megszűnt
 2P busz (Sopron)megszűnt

 2-es busz (Szarvas)megszűnt

 2-es busz (Szeged, 1985–2012)megszűnt
 2A busz (Szeged, 2001–2004)megszűnt
 2F busz (Szeged)megszűnt
 2T busz (Szeged)megszűnt

 2-es busz (Szekszárd)
 2A busz (Szekszárd)
 2Y busz (Szekszárd)

 2E busz (Székesfehérvár)megszűnt

 2-es busz (Szolnok)
 2G busz (Szolnok)megszűnt

 2A busz (Szombathely)
 2C busz (Szombathely)

 2-es busz (Tamási)megszűnt

 2-es busz (Tata)
 2A busz (Tata)

 2-es busz (Tatabánya)
 2-es busz (Tatabánya, 1972–2012)megszűnt
 2A busz (Tatabánya)megszűnt
 2F busz (Tatabánya)megszűnt
 2P busz (Tatabánya)megszűnt
 2T busz (Tatabánya)megszűnt

 2-es busz (Tiszaújváros)

 2-es busz (Törökbálint)megszűnt
 2A busz (Törökbálint)megszűnt
 2B busz (Törökbálint)megszűnt

 2A busz (Újszász)

 2-es busz (Várpalota)

 2-es busz (Veszprém)

 2-es busz (Zalaegerszeg)
 2A busz (Zalaegerszeg)
 2R busz (Zalaegerszeg)
 2Y busz (Zalaegerszeg)
 C2-es busz (Zalaegerszeg)